Это список станций метрополитена города Пальма — системы линий метрополитена в Пальме (Балеарские острова, Испания).

Линии и станции 

 «Пласа-де-Эспанья» (, )
 открыта 25 апреля 2007 года

 «Жасинт Вердагер» ()
 открыта 25 апреля 2007 года

 «Сон Фортеза — Сон Коста» ()
 открыта 25 апреля 2007 года

 «Сон Фустер Велль» ()
 открыта 25 апреля 2007 года

 «Гран Вия Азима» ()
 открыта 25 апреля 2007 года

 «Сон Кастельо» ()
 открыта 25 апреля 2007 года

 «Ками дельс Рейс» ()
 открыта 25 апреля 2007 года

 «Сон Сардина» ()
 открыта 25 апреля 2007 года

 «Университат де лес Ильес Балеарс» (, )
 открыта 25 апреля 2007 года

Строящиеся и запланированные станции

См. также 
 Список депо метрополитена Пальмы

Ссылки 
 Метрополитен Пальмы на сайте urbanrail.net

Списки станций метро
Станции метрополитена Пальма-де-Мальорка